Вибия Сабина (; * 86 г.; † 136 г.) е съпруга на римския император Адриан.

Биография 
Дъщеря е на Луций Вибий Сабин (политик с ранг на консул) и Салонина Матидия (Матидия Старша), дъщеря на Улпия Марциана, сестрата на император Траян.

Съпругата на Траян, Помпея Плотина, организира през 100 г. брак между Вибия Сабина и Адриан, който също е роднина на Траян. Бракът се смята за нещастен и остава без деца (по източници Сабина е пометнала едно дете).

Вибия Сабина придружава съпруга си по дълги пътувания в Римската империя и получава през 128 г. почетната титла Августа. Вибия Сабина умира преди съпруга си и е като Дива Сабина издигната между официалните Богове.

Литература 
 Hildegard Temporini: Die Familie der ‚Adoptivkaiser‘ von Traian bis Commodus. In: Dies. (Hrsg.): Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora. Beck, München 2002, S. 187 – 264, ISBN 3-406-49513-3.

Източници 

Нерво-Траянова династия
Римски императрици
Вибии